Queen Creek ist der Name folgender 

Orte:
Queen Creek (Arizona)

Gewässer:
Queen Creek (King Creek) in Yukon 
Queen Creek (Golden Creek) in Alaska 
Queen Creek (North Fork Kougarok River) in Alaska 
Queen Creek (Carbon Creek) in Alaska 
Queen Creek (Dewey Creek) in Alaska 
Queen Creek (Mountain Fork) in Arkansas 
Queen Creek (Roosevelt Canal?) in Arizona 
Queen Creek (Chamberlain Creek) in Idaho 
Queen Creek (American River) in Idaho 
Queen Creek (Warm Springs Creek) in Idaho 
Queen Creek (Pungo River) in North Carolina 
Queen Creek (Onslow Bay) in North Carolina 
Queen Creek (West Fork Pigeon River) in North Carolina 
Queen Creek (South Fork Mills River) in North Carolina 
Queen Creek (Canyon Creek) in Oregon 
Queen Creek (Hickory Creek) in Pennsylvania 
Queen Creek (York River) in Virginia 
Queen Creek (Stony Creek) in Washington 
Queen Creek (Castle Creek) in Washington